Голубым цветом отмечены страны, где по состоянию на 2016 год ВВП (ППС) на душу населения превышает $20,000, желтым - составляет менее $20,000.

Используются данные на 2016 год с использованием данных МВФ (WEO октября 2018 Edition), номинальный ВВП на душу населения - текущий международный доллар

Список стран по ВВП на душу населения по ППС в долларах. 

IMF WEO Data: январь 2020 года

См. также 

 Список стран по ВВП (номинал)
 Список стран по ВВП (номинал) на душу населения
 Список стран по ВВП (ППС)
 Список стран по ВВП (ППС) на душу населения

Примечания 

Экономические сравнения стран